Индейка может означать:
 Индейка — куриная птица из рода индеек.
 Индейка — посёлок в Косихинском районе Алтайского края.
 Индейка — посёлок в Калачинском районе Омской области.